Une recrue est un militaire qui s'est engagé — ou qui s'est fait engager — il y a peu de temps et qui n'a pas encore complété sa formation militaire de base.

Suisse 
Tous les citoyens suisses devant accomplir leur service militaire (école de recrues) le commencent en tant que recrue. Au cours de l'école, à la fin de la formation initiale, ils reçoivent le grade militaire de soldat.

+
Grade militaire